(162173) Рюгу (Ryugu) — типичный околоземный астероид из группы Аполлона. Принадлежит к тёмному спектральному классу C и имеет вытянутую орбиту, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца пересекает не только орбиту Марса, но и Земли.

Открытие и исследования 
Астероид был открыт 10 мая 1999 года в рамках проекта LINEAR в обсерватории Сокорро (США) и получил временное обозначение . В октябре 2015 года астероид получил официальное название — .

Название взято из японской сказки о рыбаке Урасима Таро, который посетил волшебный подводный замок-дворец Рюгу-дзё — резиденцию властителя морской стихии дракона Рюдзина. Оттуда рыбак привёз домой таинственную бумажную коробочку, подаренную ему дочерью морского правителя. При выборе названия для астероида сочли, что сюжет сказки перекликается с задачей зонда «Хаябуса-2» по доставке с астероида на Землю образца грунта, состав которого неизвестен.

Астероид выбран в качестве цели для посещения японской межпланетной станцией «Хаябуса-2» с целью посадки и взятия образца грунта. Диаметр астероида оценивается в , что почти в два раза больше, чем у астероида (25143) Итокава, который в 2005 году был посещён предшественником данной миссии, зондом «Хаябуса». Запуск зонда «Хаябуса-2» состоялся 3 декабря 2014 года с космодрома Танэгасима. 7 июля 2018 года зонд достиг астероида.

21 сентября 2018 года совершена первая в истории успешная мягкая посадка модулей-роботов на поверхность астероида. С подпрыгивающих посадочных модулей-роботов Rover-1A и Rover-1B получены первые снимки. Оба модуля находились в контейнере MINERVA II-1. Посадочный модуль MASCOT (разработан Германским авиационно-космическим центром) из контейнера MINERVA II-2 проработал на астероиде более 17 часов. За это время модуль три раза менял своё местоположение, успешно выполнил запланированные исследования состава грунта и свойств астероида и передал данные на орбитальный аппарат.

Геология 
Основываясь на данных, полученных из искусственного кратера, созданного аппаратом Хаябуса-2, Рюгу является молодым астероидом, возраст которого составляет 8.9 ± 2.5 миллиона лет. 
Рюгу, вероятно, сформировался в результате распада более крупного объекта из семейства астероидов Эвлалия или Пулана. Родительское тело Рюгу могло потерять значительные доли воды испарением, вызванным внутренним нагревом радиоактивными элементами. Альтернативное предположение заключается в том, что вода могла испариться во время интенсивной бомбардировки небесного объекта другими телами.
На Рюгу отсутствует магнитное поле, формирование астероида также проходило в среде без сильного магнитного поля. Экваториальный гребень, предположительно, сформировался из-за быстрого вращения, скорость которого могла до 2 раз превосходить её в настоящий момент. Считается, что западная выпуклость астероида является более древней, так как была менее подвержена оползням и прочим изменениям.

Поверхность Рюгу пористая и почти не содержит пыли. Из-за высокой пористости материала большинство астероидов класса С слишком хрупки и сгорают в атмосфере Земли. Измерения радиометром на борту MASCOT, который называется MARA, показали низкую теплопроводность валунов. Поверхность состоит из двух типов пород, распределённых примерно одинаково, наличие которых говорит о том, что Рюгу мог образоваться после столкновения двух объектов, имеющих разный состав.

Валуны и кратеры
На астероиде имеется 77 кратеров, изменения плотности распределения которых нельзя объяснить случайностью образования. В более низких широтах больше кратеров, чем в более высоких. Также их мало в западной части выпуклости. Эти вариации рассматриваются как свидетельство сложной геологической истории астероида. На поверхности имеется и один искусственный кратер, который был намеренно сформирован орбитальным аппаратом Хаябуса-2 путём выпускания снаряда весом в 2 кг. В искусственном кратере был замечен более тёмный подповерхностный материал.

На Рюгу было обнаружено около 4400 валунов размером более 5 метров. Такое количество валунов объясняется разрушением более крупного родительского тела астероида. Самый большой валун (Otohime Saxum) имеет размер ~ 160 × 120 × 70 м и слишком велик, чтобы его можно было объяснить выбросом из метеоритного кратера.

Пробы грунта 
Зонды со станции «Хаябуса-2» взяли пробы грунта, которые должны прибыть на Землю в конце 2020 года, приземлившись в Австралии в виде капсул. Два образца были взяты неподалёку друг от друга. Первый из них был отобран  22 февраля 2019 года, и когда станция была близка к поверхности астероида, от «пробоотборника» был выпущен 5-граммовый танталовый снаряд, пойманный станцией. Вторая проба была взята 5 апреля 2019 г., когда с зонда на поверхность выстрелили двухкилограммовой медной шайбой, которая деформировалась от ускорения, и 11 июля 2019 года из образовавшегося малого кратера был подобран грунт пробоотборником. 

В принципе, с помощью пробоотборника могут быть взяты различные образцы материала: твёрдый материал, который подвергается воздействию, и также газ, включая благородные газы, который улавливается в газонепроницаемую камеру. Когда пробоотборник касается поверхности, зерна размером от 1 мм до 5 мм могут быть также собраны с помощью чисто механического устройства.

Сближения

Галерея

См. также 
 Список астероидов (162101—162200)
 Классификации малых планет
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли
 Список астероидов, пересекающих орбиту Марса

Примечания

Литература

Ссылки 
 Собрать прошлое по крупицам. Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» достигла места назначения — 27 июня 2018, N+1
 
 
 Текущие данные о положении астероида Рюгу The sky live.

Астероиды, пересекающие орбиту Земли
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Астероиды диаметром менее 2 км
Астероиды, открытые в рамках проекта LINEAR
Небесные тела, посещённые спускаемыми аппаратами